L'édition 2018 du tournoi d'exhibition de tennis d'Abu Dhabi se déroule du 28 au . Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2017, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2018.

Le tournoi masculin est remporté par Kevin Anderson.

Alors qu'il était exclusivement masculin depuis 2009, le tournoi accueille pour cette édition un match féminin, lors duquel Jeļena Ostapenko bat Serena Williams.

Faits marquants 
Serena Williams effectue son retour à la compétition, après sa mise en retrait depuis  du fait de sa grossesse puis maternité.

Le , le Suisse Stanislas Wawrinka, blessé au genou, et le Canadien Milos Raonic, blessé au mollet, déclarent forfait. Ils sont respectivement remplacés par Kevin Anderson et Andrey Rublev.

Trois jours plus tard, le  mondial Rafael Nadal renonce également au tournoi exhibition à cause de problèmes au genou. Il est remplacé par Roberto Bautista-Agut.

Novak Djokovic annonce également son forfait à cause de douleurs au coude le jour de son premier match. Il est remplacé par Andy Murray dans le cadre de matchs d'exhibition additionnels.

En finale, le Sud-Africain Kevin Anderson s'adjuge le titre face à Roberto Bautista-Agut.

Participants 
  Dominic Thiem ()
  Pablo Carreño Busta ()
  Novak Djokovic () remplacé par  Andy Murray ()
  Kevin Anderson ()
  Roberto Bautista-Agut ()
  Andrey Rublev ()

Tableau masculin

Tableau féminin

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2018
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2017
Sport en décembre 2017